Медресе Кукельдаш — четыре медресе, названные в честь своих основателей — :
 Медресе Кукельдаш в Ташкенте
 Медресе Кукельдаш в Бухаре
 Медресе Кукельдаш в Балхе
 Медресе Кукельдаш в Самарканде